The World Tour je společné turné britské rockové skupiny Def Leppard a americké rockové skupiny Mötley Crüe, které se bude konat od února do července 2023 po velkých stadionech, areálech a festivalech po Jižní Americe a Evropě.

Před turné The Stadium Tour kytarista Def Leppard Phil Collen oznámil, že evropská část The Stadium Tour s Mötley Crüe se uskuteční v roce 2023. Turné bylo oznámeno skupinami v říjnu 2022.

Speciální hosté na turné: 
 Whisky Blood (Jižní Amerika - 1. část)
 Rata Blanca (Jižní Amerika - 1. část)
 Kabát (2. června 2023)
 Alice Cooper (Severní Amerika - 4. část)

Turné v datech 

Koncertní turné roku 2023
Def Leppard
Mötley Crüe
Evropa v roce 2023
Jižní Amerika v roce 2023